Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2007 wurde vom 18. Dezember 2006 bis 1. Januar 2007 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 14. Mal organisiert und zum letzten Mal in der Circus Tavern gespielt. Das Gesamtpreisgeld betrug £ 500.000, wovon £ 100.000 an den Gewinner gingen.Der an Nummer 32 gesetzte Niederländer Raymond van Barneveld gewann das Turnier, als er im Finale den Rekordweltmeister und Titelverteidiger Phil Taylor aus England mit 7:6 Sätzen bezwang. Nach dem Finale der Weltmeisterschaft 2004 war es die zweite Weltmeisterschaft, die durch ein Sudden Death-Leg entschieden wurde.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus Best of Sets bzw. First to Sets und der Spielvariante Double-Out gespielt.

Ein Set gewann der Spieler, der als erstes drei Legs für sich entschied. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Beim Stand von 2:2 Legs in einem entscheidenden letzten Set griff die Two-clear-Legs-Regel. Diese besagt, dass ein Spieler zwei Legs Vorsprung haben musste, um das Spiel zu gewinnen. Schaffte dies keiner der beiden Spieler, wurde das Spiel beim Stand von 5:5 in den Legs durch ein „Sudden-Death-Leg“ entschieden.

Teilnehmer 
Für die PDC World Darts Championship 2007 waren folgende 64 Spieler qualifiziert:

 Die 32 bestplatzierten Spieler der Order of Merit
 Die 16 Gewinner des PDPA Qualifiers vom 2. Dezember 2006
 Die 4 bestplatzierten Spieler der North American Order of Merit, die nicht bereits über eine der beiden vorgenannten Ranglisten qualifiziert sind
 16 internationale Qualifikanten

Überblick 
PDC Order of Merit
  Colin Lloyd
  Phil Taylor
  Dennis Priestley
  Roland Scholten
  Adrian Lewis
  Terry Jenkins
  Peter Manley
  Wayne Mardle
  Denis Ovens
  Ronnie Baxter
  James Wade
  Kevin Painter
  Andy Jenkins
  Mark Dudbridge
  Chris Mason
  Mark Walsh
  Barrie Bates
  John Part
  Andy Hamilton
  Wes Newton
  Andy Smith
  Lionel Sams
  Bob Anderson
  Alan Warriner-Little
  Dave Askew
  Steve Maish
  Steve Beaton
  Wayne Jones
  Alex Roy
  Colin Monk
  Matt Clark
  Raymond van Barneveld

PDPA Qualifier
  Richie Burnett
  Alan Green
  Alan Tabern
  Steve Smith
  Wayne Atwood
  Ian Branks
  Adrian Gray
  Martin Burchell
  Colin Osborne
  Darren Webster
  Alan Caves
  Dave Ladley
  Gary Welding
  Dave Jowett
  Mick McGowan
  Mark Lawrence

International Qualifiers
  Mitchell Clegg (Sieher Oceanic Masters)
  Gerry Convery (???)
  Brian Cyr (Sieger Canadian Championship)
  Bill Davis (Las Vegas Qualifier)
  Anthony Fleet (1. AGP Pro Tour Order of Merit)
  Warren French (Sieger New Zealand Championship)
  Wynand Havenga (Sieger South African Masters)
  John Kuczynski (Bester US-Amerikaner in der World Series of Darts)
  Per Laursen (1. Danish Order of Merit)
  Ron Miller (Finalist Canadian Championship)
  Anton Pein (Sieger Meet the Power II – Road to Purfleet)
  Josephus Schenk (3. DDF Order of Merit)
  Tomas Seyler (DSF Wildcard)
  Shi Yongsheng (Chinese Qualifier)
  Rico Vonck (2. DDF Order of Merit)
  Tetsuya Wada (PDJ Japanese Qualifier)

Preisgeld 
Das Preisgeld bei der Ladbrokes.com World Professional Darts Championship 2008 insgesamt £ 500.000.
Die Preisgelder im Überblick:

Turnierübersicht

Erste Runde 
Die Begegnungen fanden vom 18. bis 21. Dezember 2006 nach dem Modus Best of 5 (Sätze und Legs) statt.

Zweite Runde bis Finale

Teilnehmer pro Land und Runde

Weblinks 
 Ergebnisse auf dartsdatabase.co.uk
 PDC Dart Weltmeisterschaft

Einzelnachweise 

2007
Dartveranstaltung 2006
Dartveranstaltung 2007
Dartwettbewerb in Purfleet